Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 55A dans le monde.

 Route fédérale 55a en Allemagne
 Route départementale 55a dans le Finistère, en France

Voir aussi